

Березовка — місто, Лідський район, Гродненська область

Березовка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Березовка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Березовка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Березовка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Березовка — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Березовка — село, Федоровський район, Костанайська область
 Березовка — село, Волчанський сільський округ, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область
 Березовка — село, Усть-Таловська селищна адміністрація, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Березовка — село, Окницький район

Березовка — річка у Башкортостані, ліва притока Ками
 Березовка — річка у Кіровській області (Унинський район), ліва притока Святиці
 Березовка — річка у Кіровській області (Фальонський район), ліва притока Святиці
 Березовка — річка у Пермському краї, ліва притока Сіви
 Березовка — річка в Удмуртії, ліва притока Степановки
 Березовка — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Березовка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Березовка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Березовка — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Березовка — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Березовка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Березовка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Березовка — село, Бірський район, Башкортостан
 Березовка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Березовка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Березовка — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Березовка — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Березовка — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Березовка — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Березовка — селище, Зміїногорський район, Алтайський край
 Березовка — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Березовка — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Березовка — присілок, Канаський район, Чувашія
 Березовка — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Березовка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Березовка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Березовка — присілок, Кисельовський міський округ, Кемеровська область
 Березовка — село, Красногорський район, Алтайський край
 Березовка — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Березовка — село, Краснощоковський район, Алтайський край
 Березовка — селище, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Березовка — присілок, Опаринський район, Кіровська область
 Березовка — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Березовка — село, Первомайський район, Алтайський край
 Березовка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Березовка — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Березовка — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Березовка — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Березовка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Березовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Березовка — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Березовка — село, Тюменцевський район, Алтайський край
 Березовка — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Березовка — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Березовка — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Березовка — село, Хорольський район, Приморський край
 Березовка — село, Чаришський район, Алтайський край
 Березовка — селище, Шипуновський район, Алтайський край

Див. також 
 Березівка
 Березовий
 Березово
 Підхоз Березовка
 Санаторій Березовка